Sebastian Ohlsson (1992-) – calciatore svedese
Sebastian Ohlsson (1993-) – calciatore svedese
Sebastian Ohlsson (1997-) – hockeista su ghiaccio svedese